Канадский певец Джастин Бибер выпустил шесть студийных альбомов, пять сборников и ремиксов, два мини-альбома, Он стал известен благодаря видео, которые выкладывала его мать на YouTube. 17 ноября 2009 года был выпущен дебютный мини-альбом My World и студийный альбом My World 2.0, продолжение первой части альбома. Первая часть пластинки заняла пятое место в чарте Billiboard 200, а вторая часть дебютировала на первом месте чарта. С альбомов было выпущено семь синглов, два — My World и пять — My World 2.0.

Второй студийный альбом Джастина — Under the Mistletoe — был выпущен 1 ноября 2011 года. Лид-сингл «Mistletoe» занял одиннадцатое место в Hot 100. Третий альбом Джастина — Believe — был выпущен в середине июля 2012 года. Лид-синглом стала композиция «Boyfriend». С альбома было выпущено пять синглов. Пластинка заняла первое место в чарте Billboard 200.

В ноябре 2015 года выходит четвёртая пластинка Джастина — Purpose. В её поддержку было выпущено три сингла: «What Do You Mean?», «Sorry» и «Love Yourself».

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Основной артист

Видеоклипы

Примечания 

Джастин Бибер
Бибер, Джастин
Бибер, Джастин